Quiñonería és un municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Demografia

Personalitats 
 Eusebi Millan i Alonso, escolapi i pioner del bàsquet a Espanya.

Referències 

Municipis del Campo de Gómara